Морисон () — английская фамилия.

Известные носители:
 Морисон, Мэттью (род. 1987) — канадский сноубордист.
 Морисон, Патриша (1915—2018) — американская актриса и певица.
 Морисон, Роберт (1620—1683) — шотландский ботаник, зоолог, анатом и врач.
 
 Морисон, Стив (род. 1983) — валлийский футболист.
 Морисон, Стэнли (1889—1967) — английский типограф, дизайнер шрифта, историк книгопечатания.

См. также 
 Моррисон